Springvale kan syfta på följande platser:

 Springvale, England – en ort i Hampshire, England

Australien 

 Springvale (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Greater Dandenong, 
 Springvale (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Wagga Wagga,

USA 

 Springvale, Maine, York County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar